Brvenica est un toponyme qui peut désigner :
 Brvenitsa, une commune de la Macédoine du Nord ;
 Brvenica, un village situé en Macédoine du Nord ;
 Brvenica un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška.